Minar kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Sungai Muras Besar, vattendrag, Papua,

Iran 

 Mīnaq, ort, Östazarbaijan, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar